Хаэ́н () — город в Испании, административный центр одноимённой провинции Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 424,30 км². Население — 116 790 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Эуфрасио и святая дева де ла Капилья.

Известные уроженцы 
 Ибн Малик (1206—1274) — один из величайших арабских филологов своего времени, автор дидактической поэмы о грамматике Альфия (Тысячестишие)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Jaén
 La guerra civil en Jaen
 Revista de información turística

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна
Хаэн
Столицы провинций Испании